

Населені пункти та їхні частини

 Халупи — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Халупи — село в гміні Владиславово Пуцького повіту Поморського воєводства
 Халупи — частина села Комарно в гміні Яновіце-Вельке Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Халупи — частина села Пшецешин у гміні Бжеще Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Халупи — частина села Велике Дроґі в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Халупи — частина села Вінцентув у гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Халупи — частина села Збиткув у гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Халупи — осада в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства
 Халупи — осада в гміні Свешино Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки